Oberliga 1959/60 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 1959/60
 Eishockey-Oberliga 1959/60

Siehe auch:
 DDR-Fußball-Oberliga 1959
 DDR-Fußball-Oberliga 1960